LaBorde ist der Familienname folgender Personen:

 Isaiah LaBorde (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler, Stuntman und Filmproduzent
 Henri LaBorde (1909–1993), US-amerikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Laborde (Begriffsklärung)
 La Borde